Marktplatz 5 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marktplatz 5 in Bad Brückenau, Landkreis Bad Kissingen, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Brückenau
 Marktplatz 5 (Bad Kissingen), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Marktplatz 5 in Eldena, siehe Liste der Baudenkmale in Eldena
 Marktplatz 5 in Erlangen, siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/M #Marktplatz
 Marktplatz 5 (Günzburg), Landkreis Günzburg, Bayern
 Marktplatz 5 in Heilsbronn, siehe Liste der Baudenkmäler in Heilsbronn
 Marktplatz 5 (Lemgo), Landkreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Marktplatz 5 in Münnerstadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Münnerstadt
 Neues Schloss (Pappenheim)
 Marktplatz 5 in Reichenau im Mühlkreis, siehe 
 Marktplatz 5 in Sömmerda, siehe Liste der Kulturdenkmale in Sömmerda
 Marktplatz 5 (Volkach), Landkreis Kitzingen, Bayern
 Marktplatz 5 in Volxheim, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Volxheim
 Zum Goldenen Adler (Weißenburg)